

Sigle 
Centro Studi Parapsicologici, a Bologna
 Centro Supercalcolo Piemonte – antica denominazione del CSP - Innovazione nelle ICT, centro di ricerca tecnologica
Centro Studi Piemontesi - Ca dë Studi Piemontèis, associazione di studio, ricerca e divulgazione della lingua e della cultura piemontese
 Christlichsoziale Partei der Schweiz – Partito Cristiano Sociale, partito politico svizzero
 Cloud Service Provider - Internet service provider che fornisce servizi in cloud
 Comitato in difesa della Scuola Pubblica – organizzazione studentesca italiana
 Commercial service provider – Internet service provider che fornisce servizi per il commercio elettronico
 Communicating Sequential Processes – modello di linguaggio di programmazione concorrente
 Concentrating Solar Power – concentrazione solare
 Constraint Satisfaction Problem – problema di soddisfacimento di vincoli, problema della ricerca operativa
 Cryptographic Service Provider – libreria software sviluppata da Microsoft
 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
 Comunisti Sinistra Popolare – movimento politico
 Content Security Policy – standard di protezione del computer da attacchi di scripting di tipo cross-site (XSS), clickjacking e injection
Coordinatore per la Sicurezza per la Progettazione

Mineralogia 
 Csp – abbreviazione di cuspidina

Sport
 CSP Limoges – squadra di pallacanestro francese

Altro
CSP – sigla della Società dei Sacerdoti Missionari di San Paolo Apostolo
 CSP International Fashion Group, industria italiana produttrice di calze da donna e abbigliamento intimo
csp – abbreviazione tipica della locuzione Salentina "ci sapi" per significare "E chi lo sa..."
 CSP - Un servizio di CBS Records. Catalogo e divisione marketing speciale della CBS Records. Negli Stati Uniti d'America è stato attivo dalla metà degli anni '70 fino all'inizio degli anni '80.

Note